Pinseque kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Pinseque (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 
 Pinseque (kommun), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 

Robotskapade Spanienförgreningar